Полозово — топоним в России:

 Полозово — деревня, Нижегородская область, Шарангский район.
 Полозово — село, Пермский край, Большесосновский район.
 Полозово — деревня, Псковская область, Бежаницкий район.
 Полозово — деревня, Псковская область, Новоржевский район.
 Полозово — деревня, Псковская область, Себежский район.
 Полозово — деревня, Смоленская область, Гагаринский район.
 Полозово — деревня, Ярославская область, Угличский район.

См. также 
 Ломи-Полозово — село, Орловская область, Мценский район.